O evento de tiro esportivo na categoria carabina de ar 10 m duplas mistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 ocorreu no dia 27 de Julho de 2021 no campo de tiro de Asaka. No total, 58 atletas de 20 CONs participaram.

Medalhistas

Calendário 
Todos os horários em Japan Standard Time (UTC+9)

Resultados

Qualificação 1

Qualificação 2

Final

Ligações externas 

 Federação Internacional de Tiro Esportivo

Referências 

Tiro
 
2020